Марвіла — власна назва.

Топоніми

Марвіла (Лісабон) — парафія.
 Марвіла (Сантарен) — парафія.

Марвіла (Румунія)